Oltean este un nume de familie românesc care se poate referi la:
Daniela Oltean
Mircea Oltean
Ioan Oltean
Sergiu Oltean

Vezi și
Olteanu

Nume de familie românești